

Населені пункти та їхні частини
 Малява — село в гміні Красне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Малява — село в гміні Бірча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Малява — частина села Ґлухув у гміні Ланьцут Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки